Byer ist der Familienname folgender Personen:

 Doris Byer (* 1942), österreichische Historikerin, Kulturanthropologin, Autorin
 Robert L. Byer (* 1942), US-amerikanischer Physiker

Siehe auch:
 Byers
 Buyer
 Bayer